Николай Васильевич Курнаков (1827—1886) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Биография 
Николай Курнаков родился в 1827 году; происходил из дворян Войска Донского, в военную службу вступил в середине 1840-х годов и 14 августа 1847 года получил первый офицерский чин. Принимал участие в Крымской войне и в 1856 году был награждён орденом св. Станислава 3-й степени.

Произведённый в 1859 году в подполковники Курнаков в 1863—1864 годах сражался в Польше с повстанцами, за отличие был награждён орденом св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

Продолжая службу по Донскому казачьему войску Курнаков в 1867 году был произведён в полковники, с 1869 по 1872 год командовал Донским казачьим № 8-го полком, в 1873 году получил орден св. Анны 2-й степени и накануне русско-турецкой войны был назначен командиром 21-го Донского казачьего полка.

С началом военных действий Николай Васильевич Курнаков находился на Балканах, за отличие против турок 10 сентября 1877 года он был произведён в генерал-майоры (со старшинством от 4 июля). 5 октября он был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени

В 20-х числах ноября 1877 года Курнаков был направлен на город Златицу и занял Златицкий перевал. 21 ноября колонна генерала Курнакова спустилась к Златице со стороны Этрополя, овладела пригородными селениями Клисса и Челопечени и заставила противника отступить в златицкий укреплённый лагерь. После нескольких дней этот лагерь капитулировал. За это дело он был награждён орденом св. Владимира 3-й степени с мечами и 19 мая 1878 года ему была пожалована золотая сабля с надписью «За храбрость».

По окончании военных действий Курнаков состоял без должности по Донскому казачьему войску, а в начале 1883 года получил в командование 2-ю бригаду 1-й кавалерийской дивизии. В 1885 году перемещён на такую же должность в 1-ю бригаду 4-й кавалерийской дивизии.

Николай Васильевич Курнаков скончался 12 апреля 1886 года в Санкт-Петербурге, похоронен на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря.

Награды 
Среди прочих наград Курнаков имел ордена:
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1856 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1863 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1873 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (1877 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (1878 год)
 Золотая сабля с надписью «За храбрость» (1878 год)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1880 год)

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том I. А—К. М., 2009. — С. 745
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007. — С. 313, 515
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 1 января. СПб., 1886. — С. 467
 Старчевский А. А. Памятник Восточной войны 1877—1878 гг. СПб., 1878. — С. 187
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Крымской войны
Участники войны против польских повстанцев 1863 года
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Донские казаки
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)